L'edizione 1993 della Coppa Libertadores vide la vittoria del San Paolo.

Fase a Gironi 

 São Paulo ammessa direttamente agli ottavi in quanto campione in carica

Gruppo 1 Perù, Venezuela 

 spareggio qualificazione
31.03 Minervén - Caracas 1:0

Gruppo 2 Bolivia, Cile

Gruppo 3 Ecuador, Uruguay

Gruppo 4 Brasile, Colombia 

 spareggio qualificazione
02.04  America Cali - Atlético Nacional Medellín 4:2

Gruppo 5 Argentina, Paraguay

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Collegamenti esterni

Calcio nel 1993
1993